Jermuk kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Jermuk (ort i Armenien), Vajots Dzor,

Israel 

 Har Meron, berg, Norra distriktet, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar